3 miejscowości w Polsce: 
 Jakubkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Jakubkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Jakubkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno